Pilot Point kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pilot Point (Alaska)
Pilot Point (Texas)